Макно́тон () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макнотон, Алан (1903—1999) — канадский политик, спикер Палаты общин.
 Макнотон, Брайан (1935—2004) — американский писатель, лауреат Всемирной премии фэнтези.
 Макнотон, Джон (род. 1950) — американский кинорежиссёр.
 Макнотон, Дункан (1910—1998) — канадский легкоатлет.
 Макнотон, Дэниел (1851—1925) — канадский политик.
 Макнотон, Иэн (1925—2002) — британский телережиссёр и продюсер, лауреат премии BAFTA.
 Макнотон, Кевин (род. 1982) — шотландский футболист.
 Макнотон, Эндрю (1887—1966) — канадский учёный, военный и политический деятель.

Примечания